1/7 kan syfta på:

 ⅐ – en sjundedel
 1 juli
 7 januari (amerikanskt datumformat)